Gerard Francis Loft (6 de abril de 1933-4 de febrero de 2007) fue un obispo católico de Nueva Zelanda.

Biografía 
Fue ordenado al sacerdocio el 20 de julio de 1958 y nombrado obispo de Diócesis de Auki, en las Islas Salomón, en 1983 por el Papa Juan Pablo II y fue trasladado en 2004.

Referencias  

Obispos de Nueva Zelanda
Obispos nombrados por Juan Pablo II
Obispos católicos del siglo XX